Гудьонсен () — исландская фамилия.

Известные представители:
 Гудьонсен, Арнор (род. 1961) — исландский футболист, отец Эйдура.
 Гудьонсен, Андри (род. 2002) — исландский футболист, сын Эйдура и внук Арнора.
 Гудьонсен, Свейдн (род. 1998) — исландский футболист, сын Эйдура и внук Арнора.
 Гудьонсен, Эйдур (род. 1978) — исландский футболист, отец Андри и Свейдна и сын Арнора.